Cette page contient les pages d'homonymie de Aker et Åker.

Aker peut désigner :
 Aker, dieu de la mythologie égyptienne ;
 Aker, divinité de la mythologie basque ;
 Aker, une ville suédoise ;
 Aker, une région de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko ;
 Aker, un groupe norvégien, et ses filiales :
 Aker American Shipping (53,4 %),
 Aker Capital,
 Aker Drilling,
 Aker Floating Production,
 Aker Kværner,
 Aker Seafoods,
 Aker Yards devenu STX Europe,
 Aker Material Handling.

 , ancien directeur d'hôpital norvégien.

Åker peut aussi désigner :
 Åker, une localité du comté de Nordland, en Norvège.